Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Nebraska d'après l'État du Nebraska :

 l'USS Nebraska (1864), un monitor dont la construction est arrêtée après la fin de la guerre de Sécession ;
 l', un cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 1991.

Nebraska